De Copa del Rey 2003/04 was het 102de seizoen (inclusief 1904, 1910 en 1913) waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Spanje. Het toernooi, georganiseerd door de Spaanse voetbalbond (RFEF), begon op 24 augustus 2003 met de voorronde en eindigde op woensdag 17 maart 2004 met de finale in het Olympisch Stadion Lluís Companys in Barcelona, die werd geleid door scheidsrechter Fernando Carmona. Onder leiding van trainer-coach Víctor Muñoz won Real Zaragoza de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis. De ploeg was in de eindstrijd na verlenging te sterk voor Real Madrid: 2-3. Het beslissende doelpunt kwam in de 110de minuut op naam van Luciano Galletti.

Schema

Finale

Zie ook
Primera División 2003/04

Copa del Rey naar seizoen
Bekervoetbal 2003/04